Не́ккульская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Неккулицы.

В состав волости входили сельские общества, включающие 92 деревни:
 Александро-Свирское общество
 Кондушское общество
 Куйтежское общество
 Мегрецкое общество
 Обжанское общество
 Самбатукское общество
 Юргельское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 6056 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 7312 человек. В волости насчитывалось 1213 лошадей, 1814 коров и 2647 голов прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Неккульской волости относится в основном к Олонецкому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 64).
 Неккульская волость

Волости Олонецкого уезда
Олонецкий район